I Need Your Love – singolo dei Cappella del 1996
 I Need Your Love – singolo di Calvin Harris del 2013
 I Need Your Love – singolo di Kelly Marie del 1982
 I Need Your Love – singolo dei Boston del 1994

Pagine correlate 
Need Your Love